Molí de vent, màquina que converteix energia eòlica en un moviment circular per mitjà d'aspes.
 Toponímia:
 Molí de vent (Garriguella)
 Molí de Vent (Palafrugell), paratge al municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 Puig del Molí de Vent (Calonge), muntanya al municipi de Calonge (Baix Empordà)
 Puig del Molí de Vent (Castell-Platja d'Aro), muntanya al municipi de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà)
 Puig del Molí de Vent (Palamós), muntanya al municipi de Palamós (Baix Empordà)